„Literatura” – tygodnik literacko-społeczny wydawany w latach 1972–1981 w Warszawie. Redaktorem naczelnym był Jerzy Putrament, a w skład zespołu redakcyjnego wchodzili m.in. Krzysztof Gąsiorowski, Gustaw Gottesman (do 1975), Jan Kłossowicz, Jan Koprowski, Witold Zalewski, Ryszard Matuszewski (do 1976), Julian Rogoziński (do 1979), Michał Sprusiński, Jacek Syski, Małgorzata Szejnert. 

Kontynuacją tygodnika od 1982 był miesięcznik literacko-społeczny „Literatura”.

Czasopisma w języku polskim
Czasopisma wydawane od 1972
Czasopisma wydawane do 1981
Niewydawane tygodniki polskie
Polskie czasopisma literackie
Prasa w Warszawie (Polska Ludowa)